Le championnat d'Europe de basket-ball masculin des 18 ans et moins 2017 est la  du championnat d'Europe de basket-ball des 18 ans et moins. Seize équipes nationales participent à la compétition qui se déroule dans les villes de Bratislava et Piestany en Slovaquie du 29 juillet au 6 août 2017.

Équipes participantes

Rencontres

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Phase finale

Tableau principal

Matches de classement

à

à

Classement final

Leaders statistiques

Points

Rebonds

Passes

Récompenses 

 Vainqueur : 

 MVP de la compétition (meilleur joueur) :  Nikola Mišković

 5 de la compétition :
  Nikola Mišković
  Sani Campara
  Arnas Velička
  Sergi Martinez
  Ragip Berke Atar

Sources et références

Lien externe 

  Site web officiel

2017 masculin
Compétition de basket-ball en Slovaquie
Sport en Slovaquie en 2017